La Puntilla puede referirse a:

La Puntilla, parroquia ecuatoriana del cantón Samborondón, provincia del Guayas;
La Puntilla, localidad argentina del Departamento Luján de Cuyo, provincia de Mendoza;
La Puntilla, localidad argentina del Departamento Chilecito, provincia de La Rioja;
La Puntilla, localidad argentina del Departamento Belén, provincia de Catamarca;
La Puntilla, localidad argentina del Departamento Santa María, provincia de Catamarca;
La Puntilla, localidad argentina del Departamento Tinogasta, provincia de Catamarca;
Playa de La Puntilla, playa de El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, España.